Марина Навальная (род. 3 февраля 1971, Залесье, Чернобыльский район, Киевская область, УССР, СССР) — журналистка, депутат, доктор филологических наук, профессор.

Биография 
Навальная Марина Ивановна родилась 3 февраля 1971 в селе Залесье Чернобыльского района Киевской области.

В 1986 году вместе с родителями и братом была эвакуирована из зоны ЧАЭС в город Переяслав-Хмельницкий.

Семья 
Двоюродные братья: Алексей Анатольевич Навальный — российский политический деятель, и Олег Анатольевич Навальный — предприниматель, политический заключённый.

Образование и ученые степени 
В 1986 году получила неполное среднее образование в Залесской средней школе и поступила в Переяслав-Хмельницкое педагогическое училище.

В 1990 году окончила Белоцерковское педагогическое училище с дипломом с отличием по специальности «Учитель начальных классов, воспитатель группы продленного дня».

С 1990 по 1995 год училась на факультете журналистики Киевского университета имени Тараса Шевченко, получила диплом с отличием по специальности «Журналистика».

С 1997 по 2001 год училась в аспирантуре Переяслава-Хмельницкого государственного педагогического института имени Григория Сковороды без отрыва от производства по специальности 10.02.01 — украинский язык.

В декабре 2002 года в специализированном ученом совете Института украинского языка НАН Украины защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Глагольная лексика социально-экономической сферы (на материале языка средств массовой информации конца XX в.)».

В феврале 2012 защитила докторскую диссертацию на тему: «Функционально-стилевая динамика лексики в украинской периодике начала XXI в.»

Карьера 
С ноября 1995 года по 31 августа 2007 года работала заведующей отделом рекламы и информации редакции газеты .

С 1 сентября 2000 года по настоящее время работает на финансово-гуманитарном факультете Университета Григория Сковороды в Переяславе.

С 1 ноября 2007 года по 2010 год — докторант Института украинского языка НАН Украины.

Депутат  четырех созывов (2002—2006) гг.; 2006—2010 гг.; 2010—2015 гг.; 2020 — до сих пор).

Научное творчество 
Автор более 90 научных работ в области филологии и журналистики, в частности, в плоскости лексико-стилистических процессов языка современной газетной периодики.

Автор двух единоличных монографий:

 Навальна М. І. Динаміка лексикону української періодики початку XXI ст. : [монографія] / М. І. Навальна. — К., Інститут української мови ; Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. — 328 с. — ISBN 978-966-489-095-0
 Навальна М. І. Нові явища та процеси у вживанні дієслів соціально-економічної сфери в українській мові: [монографія] / Навальна М. І. — Переяслав-Хмельницький: Видавництво «С В К», 2014. — 188 с. — ISBN 978-966-8906-54-1

Личная жизнь 
Муж — Леоненко Виктор Михайлович (22 августа 1970 г. р.), имеют дочь — Леоненко Ирина Викторовна (22 апреля 1993 г. р.). Двоюродная сестра Алексея Навального.

Примечания

Ссылки 
 
 Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди 
 Навальна М. І.  — Академия Google
 Переяслав-Хмельницька міська рада 
 https://www.youtube.com/watch?v=i7i-9SJHiuo  Интервью с Мариной

Родившиеся в Киевской области
Депутаты городских советов Украины
Персоналии:Переяслав
Выпускники Института журналистики Киевского университета